Ceccoli ist der Familienname folgender Personen:

 Alvin Ceccoli (* 1974), australischer Fußballspieler
 Antonio Ceccoli (* 1946), san-marinesischer Politiker (PDCS)
 Edda Ceccoli (* 1947), san-marinesische Politikerin (PDCS), Capitano Reggente 1991/1992